Пхулбари (, ) — многозначный термин.

 Пхулбари — город на севере Бангладеш, в составе округа Динаджпур.
 Пхулбари — город на севере Бангладеш, в составе округа Куриграм.
 Пхулбари — подокруг на севере Бангладеш, в составе округа Динаджпур.
 Пхулбари — подокруг на севере Бангладеш, в составе округа Куриграм.